Saint Thomas (Barbados), een parish van Barbados
Saint Thomas (Jamaica), een parish van Jamaica
Saint Thomas (Amerikaanse Maagdeneilanden), het hoofdeiland van de Amerikaanse Maagdeneilanden
Saint Thomas (kaas), een Franse kaassoort
St. Thomas (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
St. Thomas (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
St. Thomas, een bekend nummer van saxofonist Sonny Rollins

Zie ook
Sint-Thomas (doorverwijspagina)